В данной статье представлена дискография американской рок-группы Kings of Leon.

Студийные альбомы 

Заметки

 Двойной CD, включающий Youth & Young Manhood / Aha Shake Heartbreak также был признан золотым в Австралии.

Мини-альбомы

DVD

Синглы

Сертификации синглов

Другие песни, отмеченные в чартах

Примечания 

Основные
 
 
 
Особые

Kings of Leon